Breitsee ist der Name von:

 Breitsee, Flachmoor auf bei Möhlin, Kanton Aargau, Schweiz
 Breitsee (Spessart), See bei Rothenbuch im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Siehe auch:
 Breitensee